Tell Me (Dis-moi en anglais) peut faire référence à :

 , une entreprise appartenant à Microsoft.

Cinéma 

 , court-métrage de Shandi Mitchell sorti en 2005 ;
 , court-métrage où apparaît Sean Paul Lockhart sorti en 2008.

Chanson 

 , chanson d' représentant l'Islande à l'Eurovision 2000 ;

 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Train, figurant sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Story of the Year, figurant sur l'album The Black Swan sorti le  ;

 , chanson d'Aerosmith, figurant sur l'album Music from Another Dimension! sorti le  ;
 , chanson écrite par  et  ;
 , chanson de Belinda Carlisle, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Billie Myers, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bing Crosby, figurant sur l'album  sorti en 1957 ;
 , chanson de Bobby V, figurant sur l'album Bobby Valentino sorti le  ;
 , chanson de Bob Dylan, figurant sur l'album The Bootleg Series Volumes 1-3 (Rare and Unreleased) 1961-1991 sorti le  ;
 , chanson de Boston, figurant sur l'album Greatest Hits sorti le  ;
 , chanson de Carly Rae Jepsen, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Case, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album Tell Me: The Mountain's High sorti en 1962 ;
 Tell Me, chanson de Diddy, figurant sur l'album Press Play sorti le  ;
 , chanson de Dru Hill, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Galaxie 500, figurant sur l'album On Fire sorti en 1989 ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Goldfinger, figurant sur l'album Open Your Eyes sorti le  ;
 , chanson de Groove Theory, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Hide, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Howlin' Wolf, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Inna, figurant sur l'album Inna sorti le  ;
 , chanson de Jake Owen, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de Laleh, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Lil' Flip, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Melanie Brown, figurant sur l'album Hot sorti le  ;
 , chanson de Nick Kamen, figurant sur l'album  sorti en 1988 ;
 Tell Me, chanson des Rolling Stones, figurant sur l'album The Rolling Stones sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Terry Kath, figurant sur la bande son du film Electra Glide in Blue sorti en 1973 ;
 , chanson de Tiësto, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Toni Braxton, figurant sur l'album More Than a Woman sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de White Lion, figurant sur l'album Pride sorti le  ;
 , chanson de Wonder Girls, figurant sur l'album  sorti le .

Voir aussi